Ле́мский — выселок в Юкаменском районе Удмуртии, в составе Шамардановского сельского поселения.

География 
Улицы выселка:
 Заречная

Население 
Численность постоянного населения выселка составляет 15 человек (2007).

Примечания 

Населённые пункты Юкаменского района